Брэ́ндон Джеймс Раут (; ) — американский актёр и фотомодель.

Биография 
Брэндон Раут родился 9 октября 1979 года в городе Де-Мойн, штат Айова, США. Третий из четырёх детей в семье учителя Кэтрин ЛаВон (урожденная Лир) и плотника Рональда Рэя Раута. Детство Брэндон провёл в Норволке. После окончания школы учился в университете Айовы. Много играл в постановках Норволкского театра исполнительских искусств. Принимал участие в работе «Международной ассоциации моделей и талантов».

Личная жизнь 
С 24 ноября 2007 года женат на актрисе Кортни Форд. В марте 2012 года супруги сообщили, что ожидают своего первенца. Их сын Лео Джеймс Раут родился 10 августа 2012 года.

Фильмография

Награды и номинации 
 2006 — 3 номинации на премию «Teen Choice Award» за фильм «Возвращение Супермена».
 2006 — премия «Scream» «Лучший супергерой» за фильм «Возвращение Супермена».
 2007 — премия «Империя» за фильм «Возвращение Супермена».
 2007 — премия «Сатурн» «Лучший актёр» за фильм «Возвращение Супермена».

Примечания 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Киноактёры США